Miejscowości w Polsce:
 Susk Nowy – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Rzekuń
 Susk Nowy – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, w gminie Sierpc